Walicki ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Walicki (1930–2020), polnischer Historiker
 Franciszek Walicki (1921–2015), polnischer Musikjournalist und Publizist